Cеньор де Шьевр (, , ) титул ряда государственных деятелей Брабанта, Бургундии, Габсбургских Нидерландов, Священной Римской и Испанской империй.

 Антуан I де Крой (ок. 1385/1390-1475) — бургундский военачальник и государственный деятель.
 Филипп I де Крой (1435—1511) — бургундский военачальник и государственный деятель.
 Гийом де Крой (1458—1521) — государственный деятель Священной Римской империи, Габсбургских Нидерландов и Испанской империи.
 Филипп II де Крой (1496—1549) — военачальник и государственный деятель Габсбургских Нидерландов.